Justin C. Hamilton (n. 1980), cestista statunitense
 Justin Anthony Hamilton (n. 1990), cestista statunitense